Lannes est un toponyme et patronyme, pluriel de « Lanne », issu du gascon Lana : Lande.

Patronyme 

 Maréchal d'Empire, Jean Lannes 
   │ │
   │ x 19.03.1795 Jeanne-Josèphe-Barbe Méric (Polette)
   │ │
   │ └──> Jean-Claude ( - 1817)
   │
   x 16.09.1800, Louise-Antoinette Scholastique ( - ), fille du comte François de Guéhenneuc, 
   │
   ├──> Louis Napoléon Lannes ( - ),  de Montebello et prince de Sievers, pair de France (1815),
        sénateur, ministre des Affaires étrangères (1839), ministre de la Marine et des Colonies (1847) 
        Grand-croix de la légion d'honneur (1844) 
   ├──> Alfred-Jean ( - ), comte de Montebello, député du Gers (1833-1834)
   ├──> Jean-Ernest ( - ), baron de Montebello, chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères, chevalier de la Légion d'honneur
   ├──> Gustave-Olivier ( - ), baron de Montebello, général de division (1855), sénateur
   └──> Joséphine Louise ( - ) marié à Hippolyte Boissel, Baron de Monville.

Famille du Maréchal Lannes
 Bernard Lannes (1762-1830), frère aîné du Maréchal, prêtre,  préfet de l'Eure (1800), puis préfet des Hautes-Pyrénées (1800-1802).
 Adrien Lannes de Montebello (1851-1935), député de la Marne (1893-1914). 
 Marie-Magdeleine Aymé de La Chevrelière, née Lannes de Montebello (1906-1976), députée des Deux-Sèvres (1958-1973), fille de Louis Auguste Jean Lannes de Montebello (1874-1912), dit le .
 Philippe (Lannes) de Montebello (né en 1936), conservateur de musée franco-américain installé aux États-Unis.
 Désirée (Lannes) de Montebello (née en 1976), scénographe, artiste peintre, fille de Maurice Lannes de Montebello (né en 1939),  duc de Montebello.

Autre personnalité
 Bernard Lannes (1956-), syndicaliste français
 Jean Lannes (1947-), mathématicien français.

Toponyme 
 Lannes est une commune française de Lot-et-Garonne.
 Lannes est une ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Rolampont.
 Boulevard Lannes, boulevard du  de Paris.

Subdivision d'Ancien Régime 
 la sénéchaussée des Lannes était une sénéchaussée s'étendant notamment sur la partie sud de l'actuel département des Landes.

Liens externes 
 Recherche  sur 
 
 
 
 
 
   ;

Voir aussi 
 
 Lalanne
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France